Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1983 – czwarte mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do IO 1984. Odbył się w dniach 25 lutego 1983 – 6 marca 1983 roku w Holandii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–6

Mecze o miejsca 7–12

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1983
1983 w piłce ręcznej
1983 w Holandii
Piłka ręczna w Holandii
Nijmegen
Breda
Sport w ’s-Hertogenbosch
Apeldoorn
Sport w Rotterdamie
Sport w Enschede
Zwolle
Sport w Amsterdamie